Mafa que se traduce como guerra en inglés puede referirse a:

Lucha 
 WAR, Wrestling Alliance Revolution.

Lugares 
 War (Virginia Occidental), Estados Unidos.

Música 
 War, banda de música.
 "War" (1983), álbum de U2.
 "War" (n/d), álbum de Bolt Thrower.
 "War" (n/d), álbum de Born from Pain.
 "War" (1970), canción de Edwin Starr.
 "War" (n/d), canción de Bob Marley.
 "War?" (1998), canción de System of a Down.
"War" (2014), canción de Linkin Park
 "War" (2010), canción de Poets of the Fall.
 "War" (1970), canción de Edwin Starr.
 "War" (2016), canción de Sum 41.
  War (Canción de bathory) Álbum de Bathory (1984)

Cine 
 War, Inc. (2008), película estadounidense protagonizada por John Cusack y Hilary Duff.
 War (película) (2007), película estadounidense protagonizada por Jet Li y Jason Statham.

Otro 
 Archivo WAR (Sun MicroSystems), es un tipo de archivo que permite empaquetar una aplicación web para que sea desplegada en un contenedor web JEE, o en un servidor de aplicaciones JEE.
 Archivo WAR (KDE)
 Personaje de ficción creado por el consciente colectivo de los ciudadanos de Ciudad de Guatemala.